Antoni Ponikowski byl předsedou jedné vlády Polského království a dvou vlád v období Druhé Polské republiky:

 Vládní provizorium Antoniho Ponikowského od 27. února 1918 do 4. dubna 1918
 První vláda Antoniho Ponikowského od 19. září 1921 do 10. března 1922
 Druhá vláda Antoniho Ponikowského od 10. března do 6. června 1922